Носов — російське прізвище.

Персоналії 
 Носов Анатолій Зіновійович (1883—1941) — український учений-антрополог, етнолог і археолог.
 Носов Артем Миколайович (1985) — російський хокеїст.
 Носов Віктор Васильович (1940–2008) — радянський та український футболіст.
 Носов Владислав Васильович (1946) — український юрист, державний діяч, народний депутат України I та II скликань.
 Носов Дмитро Юрійович (1980) — російський дзюдоїст, олімпійський медаліст. Депутат Державної думи Російської Федерації від ЛДПР.
 Носов Іван Петрович (1888–1937) — радянський державний і партійний діяч.
 Носов Іван Степанович (1923–1997) — Герой Радянського Союзу.
 Носов Ілля Миколайович (1993) — український футболіст.
 Носов Костянтин Григорович (1937—1996) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР. Кандидат технічних наук.
 Носов Микола Миколайович (1908–1976) — радянський письменник.
 Носов Михайло Павлович (1930–1995) — Президент Української технологічної академії.
 Носов Олександр Андрійович (1920–1991) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Носов Олександр Михайлович (1924–1943) — Герой Радянського Союзу.
 Носов Савелій Васильович (1923–1999) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.

 Носов — починок, Кізнерський район, Удмуртія, Росія

Російські прізвища